Laódice (Λαοδίκη / Laodíkē) puede referirse a varios personajes históricos o a personajes de la mitología griega:

Personajes históricos 

 Laódice de Macedonia (siglo IV a. C.) era la madre de Seleuco I Nicátor, fundador del Imperio Seléucida.
 Laódice I, primera esposa de Antíoco II Teos.
 Laódice II  n. 265 a. C. esposa de Seleuco II Calinico.
 Laódice III (n. 240 a. C.) esposa de Antíoco III Megas.
 Laódice IV (siglos III a. C.- II a. C.), hija de Antíoco III, esposa de Seleuco IV Filopátor y de Antíoco IV Epifanes
 Laódice V (m. 150 a. C.), esposa de Perseo de Macedonia 
 Laódice (Aqueo), hija de Mitrídates II del Ponto y hermana de la anterior.
 Laódice VI (m. 115/113 a. C.), esposa de  Mitrídates V Evergetes del reino del Ponto.
 Laódice de Capadocia era la esposa de Ariarates VI de Capadocia.
 Laódice (Bactria) era la esposa del rey Eucrátides I.
 Laódice VII Tea era la hija del Rey Antíoco VIII Grifo y madre del rey Antíoco I Theos de Comagene. 
 Laódice del Ponto hija de Mitrídates V Evergetes del Ponto y hermana-esposa de Mitrídates VI del Ponto.
 Laódice de Comagene era la esposa del Rey Mitrídates II de Comagene y madre de Mitrídates III de Comagene.

Personajes de mitología griega 

 Laódice (hija de Agamenón), otro nombre de Electra, hija de Agamenón y Clitemnestra.
 Laódice (hija de Agapenor), una hija de Agapenor.
 Laódice (hija de Cíniras), una hija del rey Cíniras de Chipre y de Metarme.
 Laódice (hija de Príamo), una hija de Príamo y Hécuba.
 Laódice (hiperbórea), una joven hiperbórea.
 Laódice (ninfa), una ninfa.
 Laódice (oceánide), una de las oceánides.